Chaibou ist der Name von:

 Laouali Chaibou (* 1960), nigrischer Manager und Politiker
 Yahaya Chaibou (* 1960), nigrischer Beamter und Politiker